Високо́сный год ( — «второй шестой») — год в юлианском и григорианском календарях, продолжительность которого равна 366 дням.

В кинематографе 
 «Високосный год» — (Leap Year ) кинокомедия режиссёра Роско Арбакла (1921) (en)
 «Високосный год» — (Leap Year ) кинокомедия режиссёра Тома Уоллса (1932) (en)
 «Високосный год» — советский фильм режиссёра Анатолия Эфроса (1961)
 «Високосный год» — (Leap Year ) фильм мелодрама режиссёра Ананда Такера (2010)
 «Високосный год» — (Año bisiesto ) фильм драма режиссёра Майкла Роу (2010) .

В музыке 

 Високосный год — российская поп-рок-группа
 Високосное лето — советская рок-группа, существовавшая в 1972—1979 годах

Примечания